amerykański pitbulterier – rasa psów
 Pitbull – polski serial sensacyjny
 PitBull – polski film sensacyjny
 Pitbull – amerykański raper